Бэнгер () — может означать:

 Бэнгер — заедающий текст песни, мотив.
  — сингл нигерийского музыканта  с вокалом южноафриканской музыкальной группы Uhuru.
  — канадская компания по производству фильмов и телевидения, специализирующаяся на фильмах, посвященных музыке и культуре хэви-метала.

Фамилия 
  (род. 1971) — английский профессиональный футболист.

См. также 
 Бангор